Mondseite steht für:

 Mondvorderseite, erdzugewandte Seite
 Mondrückseite, erdabgewandte Seite